Municipio de New Home puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de New Home (condado de Bates, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bates.
 Municipio de New Home (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.